Ghys, ou parfois Ghÿs, est un patronyme d'origine flamande (à l'origine, Ghij), porté notamment par :
 Étienne Ghys, né en 1954, mathématicien français ;
 Joseph Ghys, vers 1801-1848, violoniste et compositeur belge ;
 Robbe Ghys, né en 1997, coureur cycliste belge.

À l'origine, ce patronyme est aussi un prénom :
 Ghys van den Kerchove ;
 manuscrit de Ghys.